Список підводних вулканів — список активних та згаслих підводних вулканів і підводних гір, розташованих під поверхнею Світового океану. За оцінками, у світовому океані налічується від  до  підводних гір. Майже всі не точно нанесені на карту, а багато з них взагалі не були ідентифіковані. Більшість з них безіменні та невивчені. Тому цей список обмежується підводними горами, які є достатньо відомими, щоб бути названими та/або дослідженими.

Список

Див. також 
 Список вулканів світу
 Підводний вулканізм
 
 
 
 Підводні гори Нова Англія
 Список підводних гір Південного океану

Примітки 

Списки вулканів
Підводні вулкани